Gontscharow (in englischer Transkription Goncharov) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Fjodorowitsch Gontscharow (1879–1913), russischer Schachmeister
 Iwan Alexandrowitsch Gontscharow (1812–1891), russischer Schriftsteller
 Leonid Michailowitsch Gontscharow (1925–1986), sowjetisch-russischer Generaloberst 
 Nikolai Fjodorowitsch Gontscharow (1900–1942), sowjetischer Botaniker
 Pjotr Konstantinowitsch Gontscharow (* 1948), russischer Soziologe, Politologe und Hochschullehrer
 Sergei Sawostjanowitsch Gontscharow (* 1951), russischer Mathematiker 
 Stepan Ossipowitsch Gontscharow (1831–1912), russischer General 
 Wladimir Maximowitsch Gontscharow (* 1940), russischer Maler und Regisseur
 Wassili Michailowitsch Gontscharow (1861–1915), russischer Filmregisseur
 Wassili Wladimirowitsch Gontscharow (* 1984), russischer Rapper (Künstlername Wasja Oblomow)

 Wladislaw Iwanowitsch Gontscharow (1939–2006), russischer Geologe
 Alexander Goncharov (* 1960), ukrainisch-US-amerikanischer Mathematiker

Goncharov bezeichnet:
 (5361) Goncharov, Asteroid

Siehe auch:
 Gontscharowa
 Gontscharowo
 Hontscharow